Hokkaidō Tetsudō ist der Name folgender Bahngesellschaften in Japan:

 Hokkaidō Tetsudō (1900–1907) zwischen Hakodate und Otaru, Insel Hokkaidō
 Hokkaidō Tetsudō (1918–1943) in der Region Sapporo, Insel Hokkaidō